Diyadin (district), een district van de Turkse provincie Ağrı
Diyadin (stad), de hoofdplaats van het district